Аютла-де-лос-Либрес:

 Аютла-де-лос-Либрес — населённый пункт в муниципалитете Аютла-де-лос-Либрес Мексики, входит в штат Герреро.
 Аютла-де-лос-Либрес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.